Köper steht für:

 Köperbindung, eine Grundbindungsart für gewebte Stoffe

Köper ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen-Renate Köper (* 1927), deutsche Schauspielerin
 Hans Hermann Köper (1925–1977), deutscher Friedensaktivist, Journalist, Filmproduzent
 Hans-Jürgen Köper (* 1951), deutscher Fußballspieler